Spielstand steht für:

 abgesicherter Zwischenstand bei einem Computerspiel, siehe Savegame
 Savestate, Programmzustand bei einem Computerprogramm, siehe Zwischenstand

Siehe auch: